Hayek ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Hayek BC (1928–2010), Erzbischof der Erzeparchie Baniyas und Marjayoun der Graeko-Melkiten
 August von Hayek (1871–1928), österreichischer Arzt und Botaniker, Vater von Friedrich August von Hayek
 Dominik Josef Hayek von Waldstätten (1698–1772), österreichischer Hofrat (Sohn von Johann Sigmund)
 Friedrich Hayek (General) (1822–1879), österreichischer Feldmarschall-Leutnant
 Friedrich August von Hayek (1899–1992), österreichischer Ökonom und Nobelpreisträger
 Gustav von Hayek (1836–1911), österreichischer Ornithologe
 Hans von Hayek (1869–1940), österreichisch-deutscher Maler
 Heinrich von Hayek (1900–1969), österreichischer Anatom und Hochschullehrer in Würzburg
 Hermann von Hayek (1880–1939), österreichischer Mediziner
 Ignatius Antoine II. Hayek (1910–2007), Patriarch der syrisch-katholischen Kirche von Antiochien und katholischer Bischof
 Johann Siegmund Hayek von Waldstätten (1661–1737), österreichischer kaiserlicher Beamter
 Max Hayek (1882–1944), deutscher Schriftsteller, Journalist, Herausgeber und Übersetzer; Opfer des NS-Regimes
 Nayla Hayek (* 1951), Schweizer Unternehmerin, Tochter von Nicolas Hayek, Schwester von Nick Hayek
 Nick Hayek (* 1954), Schweizer Unternehmer, Sohn von Nicolas Hayek, Bruder von Nayla Hayek
 Nicolas Hayek (1928–2010), Schweizer Unternehmer
 Oliver Alexander Edler von Hayek-Keßler (* 1973), deutscher Staatswissenschaftler und Hochschullehrer, siehe Oliver Kessler
 Salma Hayek (* 1966), mexikanisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Sam G. Hayek (1931–2016), Schweizer Brauereiunternehmer, Bruder von Nicolas Hayek
 Thaddaeus Hagecius von Hayek (1525–1600), Astronom und Arzt
 Theodor Hayek (1887–1970), mährischer Ingenieur

Siehe auch:
 Hajek